Puzieux (Moselle)
Puzieux (Vosges)